

Примечания 

Списки вертолётов
Наборы транспортных средств